Яков Иванов:
 Иванов, Яков Матвеевич (1916—1941) — младший лейтенант РККА, Герой Советского Союза.
 Иванов, Яков Федорович (в монашестве Герман; 1863—1903) — епископ РПЦ, епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии.